Samaha ist der Familienname folgender Personen:

 Elie Samaha (* 1955), libanesischer Filmproduzent
 Farid Samaha (* 1944), libanesischer Diplomat
 Joseph Samaha (1949–2007), libanesischer Journalist